Ранчо де Сото има више значења:

 Ранчо де Сото (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчо де Сото (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику